

Patronyme 
 Saint Cadoc est un saint chrétien fêté le .
 Lambert Cadoc, est un chef de mercenaires  du  et   au service de Philippe Auguste

Références